Das Internazionali di Tennis Città di Vicenza 2014 war ein Tennisturnier, das vom 26. Mai bis 1. Juni 2014 in Vicenza stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 26. Mai 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Yoshihito Nishioka
 Zhang Ze
 Alberto Brizzi
 Gonzalo Lama

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Benjamin Balleret

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 112 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Vicenza